Příjmení Gargulák nosí více významných osobností:

 František Gargulák (1889–1942) – účastník vzpoury námořníků v boce Kotorské a protinacistického odboje
 Jaromír Gargulák (* 1958) – český umělecký slévač a sochař
 Jozef Gargulák (* 1941) – slovenský fotbalový obránce
 Metoděj Gargulák (1886–1962) – český šachista

Česká příjmení